Etchinghill – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Etchinghill – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)